Значения слова:
 Казах — представитель казахского народа.
 «Казах» — общественно-политическая газета на казахском языке, выходившая в период 1913—1918 гг.
 Казах — город на северо-западе Азербайджана.
 Казах — село в Жамбылской области Казахстана.